Arthur Dunkel (1932–2005) – dyplomata szwajcarski
 Heinrich Dunkel (1878–1922) – sopocki architekt z przełomu XIX i XX wieku